III летняя Спартакиада народов СССР  — проходила в Москве с 10 августа по 17 августа 1963 года, финалы                        проводились в 22 видах спорта.

Описание 
На старты предварительных этапов вышли 66 миллионов советских спортсменов. В общей сложности в финальной стадии соревновании приняли участие 7518 спортсменов (2043 женщины).
Первое место в командной борьбе завоевали спортсмены сборной Москвы — 572,5 очка. Второе место сборная УССР — 566 очков. Третье место заняла сборная РСФСР — 544,5 очка. На Спартакиаде было установлено 32 рекорда СССР и 4 рекорда мира..

Финальные соревнования

Примечания 

Летняя Спартакиада народов СССР 1963